Michaelis ou Michaëlis est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Adolf Michaelis (1835-1910), archéologue allemand, professeur à l'Université de Strasbourg ;
 Bettina Guemto-Michaelis, entrepreneuse camerounaise d'origine allemande ;
 Carolina Michaëlis de Vasconcelos, née Karoline Michaelis (1851-1925), romaniste germano-portugaise ;
 Fanny Michaëlis (1983-), illustratrice, auteure de bandes dessinées et musicienne française ;
 Georg Michaelis (1857-1936), juriste et homme politique allemand ;
 Gustav Adolf Michaelis (1798-1848), obstétricien allemand ;
 Holger Michaelis (1942-), sociologue et économiste allemand ;
 Jan Michaelis (1978-), snowbordeur allemand ;
 Johann Heinrich Michaelis (1668-1738), orientaliste allemand ;
 Johann David Michaelis (1717-1791), hébraïsant, orientaliste, philosophe et érudit allemand ;
 Karin Michaelis (1872-1950), romancière danoise ;
 Leonor Michaelis (1875–1949), biochimiste et médecin allemand célèbre pour son travail avec Maud Menten sur la cinétique des enzymes ;
 Otto Michaelis (1875-1949), théologien protestant, fils d'Adolf Michaelis ; 
 Sébastien Michaëlis (1543-1618), dominicain français ; 
 Sophus Michaelis (1865-1932), poète danois.

Anatomie 
 Le losange de Michaelis, zone du bas du dos du corps humain qui porte le nom de l'obstétricien Gustav Adolf Michaelis.

Zoologie 
 Caracal caracal michaelis, nom scientifique du Caracal du Turkménistan, sous-espèce de Caracal d’Asie Centrale.
 Calliophis maculiceps michaelis, espèce de serpents de la famille des Elapidae ;
 Salpingotulus michaelis, gerboise (petit rongeur) de la famille des Dipodidés et du genre Salpingotus.

Sciences 
 Constante de Michaelis, constante caractérisant une réaction enzymatique, popularisée par le travail de Leonor Michaëlis ;
 Équation de Michaelis-Menten, équation qui permet de décrire la cinétique d'une réaction catalysée par une enzyme agissant sur un substrat unique ;
 Réaction de Michaelis-Arbuzov, réaction chimique entre un phosphite et un halogénure d'alkyle qui conduit à la formation d'un phosphonate.

Bâtiments 
 Musée Adolf Michaelis, musée archéologique de l’université de Strasbourg.
 Hôtel de Michaelis, hôtel particulier d'Aix-en-Provence.

Patronyme germanique